La Colonia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Colonia, Hidalgo, Mineral de la Reforma, 
 La Colonia, Delstaten Mexiko, Ayapango, 
 La Colonia, Sinaloa, Navolato, 
 La Colonia, Michoacán de Ocampo, Tuzantla, 
 La Colonia, Puebla, Teteles de Avila Castillo, 
 La Colonia, Colima, Tecomán, 
 La Colonia, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar